Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Stavoren (of Staveren) tot deze op 1 januari 1984 opging in de nieuwe gemeente Nijefurd.

Burgemeesters van de stad Staveren
Burgemeesters in de periode 1786-1813 (provisionele regering) zijn niet opgenomen.

Burgemeesters van de gemeente Stavoren

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Nijefurd

Stavoren